Копиловци — село в Болгарии
 Копиловци — в Кюстендилской области;
 Копиловци — в Монтанской области.